Fimbach heißen folgende Ortsteile:

 Fimbach (Geisenhausen), Ortsteil der Gemeinde Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Fimbach (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Fimbach heißen folgende Bäche:

 Fimbach (Kleine Vils), linker Zufluss der Kleine Vils